René är ett franskt namn.

René kan också syfta på:

Kultur
 René (roman), en kortroman från 1802 av François-René de Chateaubriand

Geografi

Antarktis 

 René (udde),

Frankrike 

 René, Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar